

Astronomia 
 5498 Gustafsson – asteroide della fascia principale

Persone 

 Alexander Gustafsson – lottatore di arti marziali miste svedese
 Anton Gustafsson – tiratore di fune svedese
 August Gustafsson – tiratore di fune svedese
 Bengt-Åke Gustafsson (n. 1958) –  allenatore di hockey su ghiaccio ed ex hockeista su ghiaccio svedese
 Bengt Gustafsson – pallavolista e giocatore di beach volley svedese
 Bertil Gustafsson Uggla – astista, pentatleta e schermidore svedese
 Bo Gustafsson – marciatore svedese
 Christer Gustafsson – calciatore svedese
 Eddie Gustafsson – calciatore statunitense naturalizzato svedese
 Erik Gustafsson – hockeista su ghiaccio svedese
 Greta Lovisa Gustafsson – vero nome di Greta Garbo
 Helge Gustafsson – ginnasta svedese
 Jens Gustafsson – allenatore di calcio ed ex calciatore svedese
 Johan Gustafsson – hockeista su ghiaccio svedese
 Karl Gustafsson – calciatore svedese
 Kenneth Gustafsson – calciatore svedese
 Lars Gustafsson – scrittore svedese
 Magnus Gustafsson – tennista svedese
 Mattias Gustafsson – pallamanista svedese
 Mikael Gustafsson – politico svedese
 Nils Gustafsson – cittadino finlandese coinvolto in un caso di cronaca nera
 Oscar Gustafsson – calciatore svedese
 Petter Gustafsson – calciatore svedese
 Rune Gustafsson – mezzofondista svedese
 Rune Gustafsson – musicista svedese
 Thomas Gustafsson – compositore, musicista e produttore discografico svedese
 Tina Gustafsson – nuotatrice svedese
 Toini Gustafsson – fondista svedese
 Tomas Gustafsson – calciatore svedese

Pagine correlate 

Gustafson
Rune Gustafsson
Gustavsson